Юн Сок Ёль, по транскрипционной системе Концевича — Юн Согёль (; , ) — южнокорейский политик и прокурор, занимавший должность генерального прокурора Республики Корея с 2019 года по 2021 год, президент Республики Корея (с 2022 года).

Юн являлся кандидатом от основной оппозиционной правоконсервативной партии «Сила народа» на президентских выборах 2022 года, на которых одержал победу.

Ранние годы 
Юн родился в Ёнхуи-дон, район Содэмунгу, Сеул в 1960 году. Его отец, Юн Ки Чжун, педагог на пенсии, окончил Университет Ёнсе и Университет Хитоцубаси, позже основал Корейское статистическое общество, а сейчас является действительным членом Национальной академии наук Республики Корея. Его мать родилась в Канныне и преподавала в Женском университете Ихва, прежде чем покинуть эту должность после замужества.

Юн учился в средней школе Чхунгам и изучал право в Сеульском национальном университете. Вскоре после восстания в Кванджу Юн и его коллеги устроили инсценированный суд, на котором он выступил в роли обвинителя, требуя смертной казни для Чон Ду Хвана, президента республики. После инсценированного суда Юн сбежал в провинцию Канвондо.

В 1982 году Юн был освобождён от военной службы из-за анизометропии. Позже Юн говорил, что не может получить водительские права из-за этого состояния.

Юн сдал первую часть экзамена на адвоката на 4-м курсе университета, но провалил вторую. Он продолжал терпеть неудачи в течение следующих девяти лет. Причины его неудачных попыток не ясны, но основной считается инсценированный судебный процесс, который он провёл против президента. В конце концов он прошёл адвокатскую сертификацию в 1991 году.

Прокурорская карьера

Начало работы 
Юн начал свою карьеру в прокуратуре Тэгу в 1994 году. Он возглавил Особое управление и Центральное следственное управление, которые расследовали дела, связанные с коррупцией. В 1999 году он арестовал помощника комиссара Пак Хи Вон, который был замешан в коррупции, несмотря на решительные возражения бюрократов из правительства Ким Дэ Чжуна.

В январе 2002 года Юн некоторое время работал юристом в Bae, Kim & Lee, но ушёл, так как почувствовал, что не подходит для этой должности. По возвращении в качестве прокурора он привлёк к ответственности таких сторонников президента Но Му Хёна, как Ан Хи Джон и Кан Гым Вон. В 2006 году он задержал Чон Монгу за его соучастие в деле о взятках в Hyundai Motor Company. В 2008 году он работал в независимой группе юрисконсультов, занимавшейся расследованием инцидента с манипулирования ценами на акции BBK, связанного с президентом Ли Мён Баком.

В 2013 году Юн возглавил специальную следственную группу, которая расследовала причастность Национального агентства разведки (НАР) к скандалу с манипулированием общественным мнением в 2012 году. Юн добивался судебного преследования бывшего главы НАР Вон Сей Хуна за нарушение Закона о выборах публичных должностных лиц. Он обвинил министра юстиции Хван Кё Ана во влиянии на его расследование. В результате он был понижен в должности и переведён из прокуратуры Сеула в прокуратуру Тэгу и Тэджона.

Позже Юн возглавил расследование в группе специального прокурора Пак Ён Су, которая расследовала обвинения, связанные со скандалом с Чхве Сун Силь в 2016 году, в котором участвовали также вице-председатель Samsung Ли Джэ Ён и тогдашний президент Кореи Пак Кын Хе. В дальнейшем этот скандал привёл к импичменту президента страны в декабре 2016 года.

19 мая 2017 года новоизбранный президент Мун Чжэ Ин назначил Юна начальником прокуратуры Центрального района Сеула. Обвинение было предъявлено двум бывшим президентам Ли Мён Баку и Пак Кын Хе, а также трём бывшим руководителям НАР, бывшему главному судье Ян Сон Тэ и более чем 100 другим бывшим чиновникам и руководителям предприятий в период его пребывания в должности. Юн также руководил расследованием бухгалтерского мошенничества в Samsung.

Генеральный прокурор 
17 июня 2019 года Юн был назначен генеральным прокурором, заменив Мун Му Ира. Его кандидатуру приветствовали правящая «Демократическая партия» и «Партия за демократию и мир», но против выступили «Свободная Корея» и «Барунмирэй». «Партия справедливости» оставалась нейтральной к назначению. 16 июля он был официально назначен новым генеральным прокурором, а срок его полномочий начался через 9 дней. Президент Мун приказал ему сохранять нейтралитет, добавив, что любые виды коррупции должны строго расследоваться, даже если они связаны с правительством.

Юн вёл расследование в отношении министра юстиции Чо Кука, замешанного в различных скандалах. Его решение о судебном преследовании приветствовалось оппозицией, но осуждалось «Демократической партией» и её сторонниками.

После того, как Чу Ми Э была назначена новым министром юстиции, она подала в суд на нескольких прокуроров, близких к Юну. Чу объяснила своё решение тем, что Юн не представил план реорганизации своего отдела, который она запросила. Однако это было расценено Синим домом как месть за преследование Чо Кука.

В апреле 2020 года депутаты от «Демократической партии» снова предъявили претензии к Юну и призвали его уйти в отставку, поскольку было начато расследование дел о нарушении Закона о выборах с участием как правящих, так и оппозиционных политиков, а также подозрений в фальсификации результатов выборов мэра Ульсана в 2018 году.

24 ноября 2020 года министр юстиции Чу Ми Э отстранила Юна от должности, сославшись на предполагаемые нарушения этических норм, злоупотребление властью и вмешательство в расследования в отношении его соратников и членов семьи. Юн подал судебный запрет на постановление министра об отстранении от должности, которое было одобрено Административным судом Сеула 1 декабря, временно приостановив отстранение. 16 декабря Министерство юстиции отстранило Юна на два месяца, приняв четыре из шести основных обвинений в дисциплинарном взыскании. Впоследствии это решение было одобрено президентом Муном. Однако 24 декабря, после судебного запрета, поданного в Административный суд Сеула, приостановка была отменена, поскольку суд принял заявление Юна о том, что процесс его отстранения был несправедливым.

4 марта 2021 года Юн Сок Ёль подал в отставку, которую принял президент Мун.

Политическая деятельность

Президентская кампания 2022 года 
Юн считался потенциальным кандидатом в президенты на выборах 2022 года после скандала с Чо Куком (фальсификация академических достижений, которые расследовал Юн) и фигурировал как важный кандидат в опросах общественного мнения по крайней мере с января 2020 года. В опросе, проведённом в январе 2021 года, в котором участвовали все возможные кандидаты в президенты, Юн лидировал как наиболее предпочтительный, набрав 30,4 % голосов, что больше, чем представители правящей «Демократической партии» Ли Чжэ Мён и Ли Нак Ён.

29 июня 2021 года Юн официально выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах 2022 года. 12 июля он зарегистрировался в Национальной избирательной комиссии как независимый кандидат.

30 июля официально присоединился к консервативной «Силе народа». До этого Юн был политически независимым, хотя его народная поддержка исходила в основном от консерваторов.

В период предварительных выборов Юн подвергся критике за несколько предполагаемых оплошностей и противоречивых заявлений. В июле Юн выступал за 120-часовую рабочую неделю, критикуя политику президента Муна в отношении 52-часовой максимальной рабочей недели. Юн выступал за дерегулирование стандартов безопасности пищевых продуктов, потому что, по его мнению, «беднякам должно быть разрешено есть некачественную пищу по более низким ценам», ссылаясь на книгу экономиста Милтона Фридмана 1980 года «Свобода выбора: персональное утверждение» как на источник вдохновения для этой идеи. В августе Юн заявил, что недавнее феминистское движение в Южной Корее стало важным фактором, усугубившим проблему низкой рождаемости в стране. Позже на той же неделе Юн заявил в интервью Busan Ilbo, что в результате ядерной катастрофы на Фукусима-1 «практически не было утечки радиации», потому что «сами реакторы не разрушились».

2 сентября новостной сайт Newsverse опубликовал статью, в которой утверждалось, что во время своего пребывания на посту генерального прокурора Юн приказал старшему прокурору и политику подать политически мотивированные уголовные заявления на политиков «Демократической партии» в преддверии выборов в парламент 2020 года в попытке повлиять на выборы. В статье утверждалось, что Юн приказал старшему прокурору Сон Джун Сону подать жалобы на оппозиционных кандидатов от «Демократической партии» и приказал члену Национальной ассамблеи Ким Уну подать уголовные жалобы на политиков и журналистов дружественных «Демократической партии». В ответ на обвинения Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц Верховной прокуратуры начало внутреннее расследование. Юн отверг обвинения и в ответ на обвинения и расследование сообщил об осведомителях Чо Сон Ыне и директоре Национальной разведывательной службы Пак Джи Воне. Вскоре после того, как обвинения были опубликованы, поддержка основного кандидата от «Силы народа» Хон Чжун Пхё резко возросла, что сделало Хона самым значительным соперником Юна в самом начале избирательного цикла.

Во время первичных дебатов 1 октября среди всех квалифицированных кандидатов в президенты от «Силы народа» у Юна на левой ладони был написан иероглиф ханча, означающий «король», талисман на удачу, который часто пишут по совету шаманов. Вскоре после этого стало широко известно, что у Юна также была метка на руке во время предыдущих двух первичных дебатов. Основные противники Юна, в том числе Хон Чжун Пхё и Ю Сын Мин, критиковали Юна за использование шаманских практик и нелестно сравнивали его со скандалом экс-президента Пак Кын Хе, которая позволила шаману иметь чрезмерное влияние на её решения. В ответ на критику Юн заявил, что «сторонник нарисовал это как послание поддержки, побуждающее меня быть уверенным, как король во время дебатов».

В октябре Юн сделал комплиментарное высказывание о бывшем ультраправом военном диктаторе Республики Кореи Чон Ду Хване. Во время встречи с официальными лицами «Силы народа» в Пусане Юн заявил, что «многие люди до сих пор считают, что Чон преуспел в политике, за исключением военного переворота и восстания в Кванджу». Чон Ду Хван считается весьма противоречивой фигурой в Южной Корее, которая несёт ответственность за многочисленные нарушения прав человека, включая пытки и убийства невинных гражданских лиц. Юн позднее извинился за свои заявления. Однако вскоре после извинений он опубликовал в своём Instagram-аккаунте фотографию, на которой он кормит яблоком свою собаку. Поскольку слова «яблоко» и «извинение» являются омографами в корейском языке (사과), это было истолковано как насмешка над собственным извинением. Высказывания о Чоне, а также пост в Instagram подверглись критике со стороны всех трёх оставшихся кандидатов на праймериз от «Силы народа». Юн снова извинился за свои замечания, когда 10 ноября посетил Национальное кладбище им. 18 мая в Кванджу, хотя его визит был встречен протестующими.

5 ноября 2021 года Юн официально выдвинул свою кандидатуру от «Силы народа» на президентских выборах 2022 года. Победа пришла после того, как Юн подавил всплеск поддержки конкурирующего кандидата Хон Чжун Пхё в последние недели предварительных выборов. Номинация стала результатом четырёхдневного голосования членов партии и широкой общественности. Юн Сок Ёль получил 47,85 % голосов, в то время как Хон Джун Пхё получил 41,50 % голосов, Ю Сын Мин — 7,47 % голосов, а Вон Хи Рён завоевал 3,17 % голосов.

Президентство 
10 мая 2022 года в 11:00 по местному времени официально вступил в должность президента Республики Корея. Примечательно, что начинает своё президентство Юн с исторически самой низкой популярностью новоизбранного лидера (47,85 %).

28 октября 2022 года по вопросу о поддержке Украины в вооружённом конфликте заявил: "Мы оказывали гуманитарную помощь Украине в знак солидарности с международным сообществом, но никогда не предоставляли летального оружия или чего-либо подобного. Мы пытаемся поддерживать мирные отношения со всеми странами мира, включая Россию".

Личная жизнь 
Юн Сок Ёль с 2012 года женат на , которая почти на 12 лет моложе него. У пары нет детей.

Примечания 

Прокуроры
Президенты Республики Корея
Политики Кореи
Президенты, вступившие в должность в 2022 году
Политики Кореи
Действующие руководители государств
Политики XXI века